Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Hiiu, w gminie Emmaste;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Harjul, w gminie Kõue;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Saue;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Jõgeva, w gminie Torma;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w gminie Haljala;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Põlva, w gminie Ahja;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Rapla, w gminie Vigala;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Muhu;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Pihtla;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Valga, w gminie Põdrala;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Viljandi, w gminie Pärsti;
 Vanamõisa – wieś w Estonii, w prowincji Võru, w gminie Rõuge.